Трев'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 21 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 92 осіб у працездатному віці (15-64 років) 65 були активні, 27 — неактивні (показник активності 70,7%, у 1999 році було 62,4%). З 65 активних працювала 61 особа (32 чоловіки та 29 жінок), безробітних було 4 (2 чоловіки та 2 жінки). Серед 27 неактивних 6 осіб було учнями чи студентами, 16 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трев'ян на сайті французького Національного інституту географії
 Трев'ян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трев'ян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трев'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трев'ян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн